Pidie (dialect), dialect van het Atjehs
Regentschap in Indonesië
 Pidie (regentschap), een regentschap in de provincie Atjeh op Sumatra, Indonesië.
 Pidie Jaya, een regentschap in de provincie Atjeh op Sumatra, Indonesië.
Onderdistrict in Indonesië
 Pidie (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pidie  in de provincie Atjeh op Sumatra, Indonesië.